Cantão — subdivisão territorial/administrativa em alguns países
Township (Canadá) (em inglês), cantão (em português), canton (em francês) — distrito ou área associada com uma vila, no Canadá
Cantão (heráldica) — termo usado em heráldica
Pilastra

Toponímia
Cantão (cidade) — capital da província homônima, também conhecida como Guangzhou
Cantão (província) — província do sul da China, também conhecida como Guangdong
Parque Estadual do Cantão — unidade de conservação de proteção integral de  Tocantins, Brasil

 Ilha Kanton — em Kiribati, Oceano Pacífico
 Acantonamento — alojamento temporário ou semi-militar permanente

Desambiguações de topônimos